Marc-André Hamelin, een Canadees pianist
 Hamelen, een Duitse stad
 Hamelin (Manche), een gemeente in Frankrijk
 Hamelin Bay, een plaats en baai in West-Australië
 Fortunée Hamelin